Bupleurum nervosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexander Moon. Bupleurum nervosum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
nervosum